Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Bergen op Zoom (1848-1850), een Nederlands kiesdistrict in de periode 1848-1850
 Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Bergen op Zoom (1888-1918), een Nederlands kiesdistrict in de periode 1888-1918